Stara Synagoga w Pińczowie
 Nowa Synagoga w Pińczowie